Гром Галина Львівна — українська мисткиня, майстер ткацтва, член НСМНМУ.
 Гром Лаврентій Борисович — український скульптор.
 Гром Сергій Михайлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.